Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute à Gstaad du 7 au .

Glynis Coles remporte le simple dames. En finale, elle bat Linky Boshoff, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Linky Boshoff et Lea Pericoli.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1975 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1975
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1975
Tennis en juillet 1975